Achille Calzi (1811-1850), incisore, miniatore e pittore di Faenza
Achille Calzi (1873-1919), pittore e decoratore di Faenza, imparentato col precedente